Sven Lundgren er navnet på flere personer:

 Sven Lundgren (løber) (1896-1960) – svensk atlet.
 Sven Lundgren (1901-1982) – svensk atlet og landstræner for Danmark.